Ла Есперанза има више значења:

 Ла Есперанза (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Есперанза (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Есперанза, Ел Салерито (Косио), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Есперанза, Ранчо (Косио), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Есперанза (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Есперанза (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Есперанза, Гранха (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Есперанза (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Есперанза, Луис Марин (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Есперанза, Ранчо (Тепезала), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Есперанза (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Есперанза, Лас Тузас (Сан Франсиско де лос Ромо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Есперанза (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Есперанза, Доња Чонита (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Есперанза, Ел Кампито (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Есперанза (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Есперанза (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Есперанза (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Есперанза, Виверо (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Есперанза, Гранхас Фамилијарес (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Есперанза (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Есперанза (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Есперанза (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Есперанза (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Есперанза (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Есперанза (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Есперанза (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Есперанза (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Есперанза (Тенабо), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Есперанза (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Есперанза (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Есперанза (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Есперанза (Кастањос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Есперанза (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Есперанза (Хуарез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Есперанза (Матаморос, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Есперанза (Морелос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Есперанза (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Есперанза (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Есперанза, Фернандо Торес (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Есперанза, Лас Пујас (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Есперанза (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Есперанза, Хуан Регаладо (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Есперанза (Сијера Мохада), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Есперанза, Флоренсија (Вијеска), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Есперанза (Зарагоза, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Есперанза (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Есперанза (Кокиматлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Есперанза, Ел Тепалкате (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Есперанза (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есперанза (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есперанза (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есперанза (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есперанза (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есперанза (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есперанза (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есперанза (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есперанза (Какаоатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есперанза (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есперанза (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есперанза (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есперанза (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есперанза (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есперанза (Ченало), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есперанза (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есперанза (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есперанза (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есперанза (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есперанза (Франсиско Леон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есперанза (Веветан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есперанза (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есперанза, Ел Оризонте (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есперанза (Исхуатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есперанза (Истакомитан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есперанза (Истапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есперанза (Истапангахоја), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есперанза (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есперанза (Ла Либертад), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есперанза (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есперанза (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есперанза (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есперанза (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есперанза (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есперанза (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есперанза (Остуакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есперанза (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есперанза (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есперанза, Ел Запотал (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есперанза (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есперанза (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есперанза (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есперанза (Симоховел), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есперанза (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есперанза (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есперанза (Тапилула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есперанза (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есперанза (Теописка), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есперанза (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есперанза, Ел Дестијеро (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есперанза, Ми Ранчито (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есперанза (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есперанза (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есперанза (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есперанза, Колотеко (Унион Хуарез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есперанза (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есперанза (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есперанза, Ла Куева (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есперанза (Бенемерито де лас Америкас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есперанза (Алдама, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Есперанза (Аљенде), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Есперанза (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Есперанза (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Есперанза (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Есперанза (Кусивиријачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Есперанза (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Есперанза (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Есперанза (Гран Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Есперанза (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Есперанза (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Есперанза, Ел Росал (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Есперанза (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Есперанза (Нуево Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Есперанза (Сан Франсиско де Борха), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Есперанза (Сан Франсиско де Кончос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Есперанза (Санта Барбара), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Есперанза (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Есперанза (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Есперанза (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Есперанза (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Есперанза (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Есперанза, Ла Росита (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Есперанза (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Есперанза, Гранха (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Есперанза (Хенерал Симон Боливар), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Есперанза (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Есперанза (Идалго, Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Есперанза, Паломас (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Есперанза (Номбре де Диос), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Есперанза (Окампо, Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Есперанза (Поанас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Есперанза (Родео), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Есперанза (Сан Бернардо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Есперанза (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Есперанза (Нуево Идеал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Есперанза (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Есперанза (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Есперанза, Гвадалупе Рамирез Кантеро (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Есперанза, Лос Инвернадерос (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Есперанза (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Есперанза (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Есперанза (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Есперанза (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Есперанза (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Есперанза (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Есперанза (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Есперанза (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Есперанза (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Есперанза (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Есперанза (Тариморо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Есперанза (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Есперанза (Викторија, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Есперанза (Виљагран, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Есперанза (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Есперанза, Ла Меса де ла Парота Акасија (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Есперанза (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Есперанза (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Есперанза (Мартир де Куилапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Есперанза (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Есперанза (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Есперанза (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Есперанза, Лас Куатас (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Есперанза (Кваутепек де Инохоса), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Есперанза (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Есперанза (Нопала де Виљагран), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Есперанза (Тијангистенго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Есперанза (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Есперанза (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Есперанза (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Есперанза (Ајотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Есперанза (Ајутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Есперанза, Ел Омблиго (Ла Барка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Есперанза (Запотлан ел Гранде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Есперанза, Ел Ранчито (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Есперанза, Ел Гвахе (Езатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Есперанза, Ел Сауз (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Есперанза (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Есперанза (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Есперанза (Пуерто Ваљарта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Есперанза (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Есперанза (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Есперанза (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Есперанза (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Есперанза (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Есперанза (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Есперанза (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Есперанза (Тонила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Есперанза (Тотатиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Есперанза (Туспан, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Есперанза (Кањадас де Обрегон), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Есперанза (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Есперанза (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Есперанза (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Есперанза (Акулко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Есперанза (Чапа де Мота), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Есперанза, Ел Аренал (Окуилан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Есперанза (Виља дел Карбон), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Есперанза, Гранха (Зумпанго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Есперанза (Сан Хосе дел Ринкон), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Есперанза, Буенос Аирес (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Есперанза (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Есперанза (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Есперанза (Коавајана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Есперанза (Котиха), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Есперанза (Чавинда), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Есперанза (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Есперанза (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Есперанза (Паракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Есперанза, Колонија ла Есперанза (Ла Пиједад), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Есперанза (Сан Лукас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Есперанза (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Есперанза (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Есперанза, Ла Уерта (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Есперанза (Кваутла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ла Есперанза (Хонакатепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ла Есперанза (Сочитепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ла Есперанза (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Есперанза, Трапиче (Истлан дел Рио), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Есперанза (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Есперанза (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Есперанза, Гранха (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Есперанза (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Есперанза (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Есперанза (Бустаманте), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Есперанза (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Есперанза (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Есперанза (Сијенега де Флорес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Есперанза (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Есперанза (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Есперанза (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Есперанза, Ел Којоте (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Есперанза, Лоте Синко (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Есперанза (Гарсија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Есперанза (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Есперанза (Итурбиде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Есперанза (Лампазос де Наранхо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Есперанза (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Есперанза, Ел Побладо (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Есперанза (Марин), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Есперанза (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Есперанза, Ел Агвахе (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Есперанза (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Есперанза, Гранха Порсикола (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Есперанза, Кинта ла Есперанза (Асунсион Исталтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Есперанза (Ероика Сиудад де Хучитан де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Есперанза (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Есперанза (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Есперанза (Мијаватлан де Порфирио Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Есперанза (Реформа де Пинеда), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Есперанза (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Есперанза (Сан Хуан Гичикови), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Есперанза (Сан Хуан Лачао), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Есперанза (Сан Хуан Лалана), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Есперанза (Сан Хуан Мазатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Есперанза (Сан Мигел Чималапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Есперанза, Ла Нуева Есперанза (Сан Мигел Тлакамама), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Есперанза (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Есперанза (Сан Педро Јолос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Есперанза (Санта Катарина Хукила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Есперанза (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Есперанза (Санта Марија Чималапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Есперанза (Санта Марија Јукуити), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Есперанза (Сантијаго Комалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Есперанза (Сантијаго Хамилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Есперанза (Сантијаго Хокотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Есперанза (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Есперанза (Санто Доминго Петапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Есперанза (Акатено), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Есперанза (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Есперанза, Лимонатено Чико (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Есперанза (Уејтлалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Есперанза (Халпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Есперанза (Либрес), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Есперанза (Сан Салвадор ел Секо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Есперанза (Текали де Ерера), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Есперанза (Тевакан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Есперанза (Тенампулко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Есперанза (Тилапа), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Есперанза (Тлакуилотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Есперанза (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Есперанза (Сикотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Есперанза, Сантијаго Мескититлан Барио 6. (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Есперанза (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Есперанза (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Есперанза (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Есперанза (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Есперанза (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Есперанза (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Есперанза (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Есперанза (Исла Мухерес), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Есперанза (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Есперанза (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Есперанза (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Есперанза (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Есперанза (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Есперанза (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Есперанза (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Есперанза (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Есперанза (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Есперанза, Ла Лома (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Есперанза, Нуњез (Гвадалказар), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Есперанза (Веветлан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Есперанза (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Есперанза (Рајон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Есперанза (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Есперанза (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Есперанза (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Есперанза, Леонор Браво (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Есперанза (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Есперанза (Санто Доминго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Есперанза (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Есперанза (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Есперанза (Тампакан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Есперанза (Танлахас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Есперанза (Танкијан де Ескобедо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Есперанза (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Есперанза, Ла Поста (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Есперанза (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Есперанза (Зарагоза, Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Есперанза, Исидро Авила (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Есперанза (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Есперанза (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Есперанза (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Есперанза (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Есперанза (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Есперанза (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Есперанза, Тестапочи (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Есперанза (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Есперанза (Ариспе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Есперанза (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Есперанза (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Есперанза (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Есперанза (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Есперанза, Рене Сикре (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Есперанза (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Есперанза (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Есперанза (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Есперанза, Ла Ладриљера (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Есперанза (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Есперанза (Санта Ана), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Есперанза (Тринчерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Есперанза (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Есперанза (Карденас), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Есперанза (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Есперанза (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Есперанза (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Есперанза (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Есперанза (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Есперанза (Такоталпа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Есперанза (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Есперанза, Давид Лара (Абасоло), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Есперанза, Констансио Алмагер (Абасоло), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Есперанза, Хосе Х. Лопез Т. (Абасоло), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Есперанза, Хосе Хорхе Лопез (Абасоло), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Есперанза (Алдама, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Есперанза, Кинтаниља (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Есперанза (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Есперанза (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Есперанза (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Есперанза (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Есперанза (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Есперанза, Ел Ранчито (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Есперанза (Идалго, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Есперанза, Лас Вигас (Хаумаве), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Есперанза, Ла Полвареда (Хименез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Есперанза (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Есперанза (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Есперанза (Матаморос, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Есперанза, Педро Барахас (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Есперанза, Хуан Хосе Леал (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Есперанза, Есперанза де Родригез (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Есперанза (Мигел Алеман), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Есперанза (Микивана), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Есперанза (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Есперанза (Окампо, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Есперанза (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Есперанза (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Есперанза (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Есперанза (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Есперанза, Хосе дел Рефухио Гел (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Есперанза (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Есперанза (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Есперанза, Сесар Куељар (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Есперанза (Викторија, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Есперанза (Виљагран, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Есперанза (Калпулалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Есперанза (Санкторум де Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Есперанза (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза (Аматлан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза (Атојак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза (Казонес де Ерера), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза (Коазакоалкос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза (Колипа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза (Комапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза (Куичапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза (Чиконамел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза (Чиконкијако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза (Чинампа де Горостиза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза (Уејапан де Окампо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза, Ел Енсинал (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза (Манлио Фабио Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза, Лос Перез (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза, Кантаранас (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза (Олута), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза (Поза Рика де Идалго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза (Пуебло Вијехо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза (Соконуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза, Русија (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза, Километро 88 (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза (Тепезинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза, Рамон Авалос (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза (Туспан, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза, Километро 12 (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза (Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза (Јекуатла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза (Ел Иго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза (Сан Рафаел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есперанза (Бака), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ла Есперанза (Чемас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ла Есперанза (Еспита), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ла Есперанза (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ла Есперанза (Пето), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ла Есперанза (Теабо), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ла Есперанза (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ла Есперанза (Зукакаб), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ла Есперанза (Апулко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Есперанза, Антонио А. Р., Дешидратадора (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Есперанза (Консепсион дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Есперанза (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Есперанза, Хесус Ернандез (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Есперанза (Луис Моја), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Есперанза, Ел Мескитал (Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Есперанза (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Есперанза, Кампо Реал (Транкосо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику